Osoby:
 Jürgen Raap – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Raab
 Rap